Ел Авион има више значења:

 Ел Авион (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Авион (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Авион (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику